Ryman steht für:
 Rymań in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Ryman Auditorium in Nashville, Vereinigte Staaten

Ryman ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Ryman (* 1972), norwegisch-schwedischer Eishockeyspieler
 Geoff Ryman (* 1951), kanadischer SF- und Fantasy-Autor
 Robert Ryman (1930–2019), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Raimann
 Reimann
 Riemann
 Rimann
 Rymann